Фулър може да се отнася за:
 Бъкминстър Фулър (1895-1983), американски архитект
 Рикардо Фулър (р. 1979), ямайски футболист
 Самюъл Фулър (1912-1997), американски режисьор